Sakha peut désigner :
 la république de Sakha, un sujet fédéral de Russie ;
 Sakha, une ville d'Égypte.